jer (głoska)
 spółgłoska półotwarta